Calliostoma costatum är en snäckart som beskrevs av Martyn. Calliostoma costatum ingår i släktet Calliostoma och familjen Calliostomatidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
costatum